Tawiah ist der Familienname folgender Personen:

 Hisashi Appiah Tawiah (* 1998), japanisch-ghanaischer Fußballspieler
 Michael Tawiah (* 1990), ghanaischer Fußballspieler